Ага́н:

 Аган — река в Ханты-Мансийском автономном округе.
 «Аган» — российский футбольный клуб из Радужного.
 Аган — село в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Аган, Эсен (1954—1979) — турецкая певица.